Сент-Коло́мб () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Витто. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21544.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 60 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 35 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 22 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 62,9 %, в 1999 году было 47,2 %). Из 22 активных жителей работали 18 человек (10 мужчин и 8 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 13 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сент-Коломб 

Коммуны департамента Кот-д’Ор